Duitsland
Friedland (Mecklenburg), een stad in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Friedland (Nedersaksen), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Friedland (Niederlausitz), een gemeente in de deelstaat Brandenburg
Friedland (schip), schip uit Sassnitz dat op 4 januari 1953 strandt op de oostkust van Bornholm

Polen
Korfantów (Duits: Friedland in Oberschlesien), een stad in het woiwodschap Opole
Mieroszów (Duits: Friedland in Niederschlesien), een stad in het woiwodschap Neder-Silezië

Rusland 
Pravdinsk (Duits: Friedland in Ostpreußen)
Slag bij Friedland (1807)

Tsjechië
Frýdlant (Duits: Friedland in Böhmen), een stad in de regio Liberec